Альбанесе () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Джорджо-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Козенца.
 Спедзано-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Фальконара-Альбанесе — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца. См. также